Detre László (1874–1939) orvos, mikrobiológus, bakteriológus
 Detre László (1897–1953) orvos, belgyógyász, tüdőgyógyász
 Detre László (1906–1974) csillagász, az MTA tagja